William Strong House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Strong House (Preston, Minnesota), NRHP-ID 82005040
 William Strong House (Spring Valley, Minnesota), NRHP-ID 82002953